Масарак (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 12,6 км². Население — 276 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Марти.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Masarac
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны